Edward Graham peut faire référence à:

 (1820–1864)
 (1927–2003), ingénieur du son américain
 (1876–1918), administrateur de l'éducation américain
 (1866–1918), député de Tullamore, 1914–18
 (1872–1964), architecte américain
 (1977), musicien anglais, batteur original du groupe de rock The Darkness
Eddie Graham (1930–1985), lutteur professionnel américain
 (1897–1957), homme politique australien
Ted Graham (1904–1979), défenseur professionnel de hockey sur glace
Ted Graham, baron Graham d'Edmonton (1925–2020), homme politique britannique